Кіломба кіаКасенда (*д/н — 1592) — 4-й нгола (володар) незалежної держави Ндонго в 1575—1592 роках.

Життєпис 
Посів трон після смерті Нгола Кілундже кваНдамбі в 1575 році. Продовжив війну проти Португалії та Конго. 1577 року завдав військам останнього поразки на річці Бенґо. Також успішно діяв проти португальців. 1578 року уклав мирну угоду з Паулу Діашем де Новаїшем, губернатором Луанди.

Втім 1579 року війна з португальцями поновилася, коли на боці останніх виступило кочове плем'я ібангалів, що вдерлося в межі Ндонго. 1581 року знову відновлено мир з Португалією. Кіломба кіаКасенда надав можливість де Новаїшу рухатися річкою Квазою в пошуках срібних копалень. 1583 року той заснував факторію Масангано. Наступного року війна з Португалією поновилася. Війна з деякими перервами тривала до самої смерті нголи, що настала 1592 року. Трон спадкував його стрийко Мбанді аНгола.

Джерела 
 Joseph C. Miller, Kings and kinsmen: early Mbundu states in Angola, Oxford, England: Clarendon Press, 1976, ISBN 0198227043
 Graziano Saccardo, Congo e Angola con la storia dell'antica missione dei Cappuccini (3 vols, Venice, 1982–83)

Нголи Ндонго